17. Puchar Europy w Rzutach – zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które odbyły się pomiędzy 11–12 marca w Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Klasyfikacje drużynowe

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w lekkoatletyce
2017
Lekkoatletyka w Hiszpanii
2017 w Hiszpanii
Las Palmas de Gran Canaria